Allegheny Tunnel kann für folgende Bauwerke stehen:

Allegheny Tunnel (Eisenbahntunnel), siehe Gallitzin-Tunnels#Allegheny-Tunnel
Allegheny Mountain Tunnel, Straßentunnel
Allegheny River Tunnel, Stadtbahntunnel in Pittsburgh